Mircești se poate referi la:

 Localități din România
 Mircești - localitate din județul Iași, reședința comunei cu același nume
 Mircești - localitate din județul Olt
 Mircești - localitate din județul Vaslui
 Mirceștii Noi - localitate din județul Vrancea
 Mirceștii Vechi - localitate din județul Vrancea
 Nenciu - localitate din județul Buzău, denumită în trecut și Mircești

 Localități din Republica Moldova
 Mircești - localitate din raionul Ungheni

Vezi și 
 Mircea (nume)
 Mircia (prenume)
 Mircea Vodă (dezambiguizare)